Иштван (Стефан) II Чак  (; ? — 1307/1309) — венгерский дворянин и землевладелец, граф Бакони (1280).

Биография 

Представитель Тренчинской лини венгерского клана Чак. Второй сын Марка I Чака, ишпана комитата Хонт (1247). Его двоюродным братом был крупный венгерский аристократ Мате (Матуш) III Чак.

У Иштвана было четверо детей: Марк II, Петер III, который занимал должность конюшего (1314—1317), Иштван III, и дочь, которая стала женой Роланда III Ратота, сына палатина Венгрии Роланда II Ратота.

Иштван Чак и его потомки остались землевладельцами вблизи старинного поместья рода Чаквар, в то время как его двоюродные братья приобрели владения в северо-западных графствах Венгерского королевства, где позднее Мате III Чак, как самый могущественный аристократ, правил де-факто независимо от короля и узурпировал королевские прерогативы на своем королевстве. Иштван также пытался установить свой домен, независимый от центральной власти, расширяя свое влияние на территории, которые окружали его владения и центр, Замок Чокаке. Его методы приобретения земли были насильственными. Король Венгрии Андраш III назвал его «могущественным тираном страны» (лат. fortissimus tirannus regni nostri) в 1295 году, когда Иштван захватил и заключил в тюрьму членов семьи Сюттеев, родственников клана Чак, в комитате Эстергом. В 1301 году Генрих, аббат Баконибеля, пожаловался королю, что Иштван притесняет весь комитат Веспрем. Через шесть лет капитул Эстергома протестовал против него, потому что Иштван Чак насильственно удерживал Дьермели, Эполя и Дорог, не допуская туда пробста архиепископа в течение 20 лет.

Экономические интересы Иштван Чака отличались от интересов его кузенов. Он приобрел земли к югу от Дуная, в то время как Мате III и другие члена рода Чак заполучили владения к северу от реки. В результате, согласно генеалогии, Иштван основал новую придунайскую боковую ветвь в пределах Тренчинской линии. Он владел Коберсдорфом (Кабольдом), Шопронским комитатом в качестве королевского подарка, замками Баторке и Чеснек в комитате Веспрем, замком Гештес в комитате Комаром и замком Байо в комитате Эстергом. Это территориальное разделение исключало возможное столкновение между Иштваном и его кузенами. Первоначально они развивались в политическом отношении таким же образом. Они выступили против короля Венгрии Андраша III и присоединились к оппозиции династии Арпадов. 10 февраля 1300 года король Карл II Неаполитанский внес всех троих в список сторонников своего внука Карла Роберта. В июне 1300 года братья Боссани, Варла и Иризлаус, по приказу короля напали на владения клана Чак. Их армия также разграбила владения Иштвана.

После угасания династии Арпадов со смертью короля Андраша III в 1301 году, две родственные ветви клана Чак стали политически изолированы друг от друга. Во время начавшейся войны за престолонаследие Иштван Чак поддерживал Карла Роберта, в то время как Мате (Матуш) III был сторонником короля Чехии Вацлава III. В сентябре 1302 года Иштван Чак возглавил армию Карла Роберта Анжуйского, чтобы занять Будайскую крепость, резиденцию Вацлава. Однако осада закончилась неудачей, Иван Кесеги, сторонник Пржемысловичей, успешно оборонял столицу. В августе 1304 года Иштван Чак был в числе баронов, подписавших Прессбургский договор (Pozsony; сегодня Братислава, Словакия) между королем Венгрии Карлом I Робертом и Рудольфом III, герцогом Австрии и Штирии, против короля Чехии Вацлава III. Иштван Чак скончался между 1307 и 1309 годами. Его сыновья, Марк II и Петер III, присутствовали на второй коронации Карла I 15 июня 1309 года, продолжая политическую ориентацию своего отца.

Примечания

Источники 
 Kristó, Gyula (1986). Csák Máté («Matthew Csák»). Magyar História, Gondolat. Budapest. 
 Zsoldos, Attila (2011). Magyarország világi archontológiája, 1000—1301 («Secular Archontology of Hungary, 1000—1301»). História, MTA Történettudományi Intézete. Budapest. 

Чак